Dudar (Hongarije), een gemeente in het Hongaarse comitaat Veszprém
Dúdar, een gemeente in de Spaanse provincie Granada